Milas est un missile de lutte anti-sous-marine.
 Milas est une ville antique de la province de Muğla en Turquie.